Dreyschock är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Alexander Dreyschock (1818–1869), böhmisk pianist
 Felix Dreyschock (1860–1906), tysk pianist
 Raimund Dreyschock (1824–1869), böhmisk violinist